El Club Deportivo Ikasa Balonmano Madrid es un club de balonmano de la localidad madrileña de Madrid, aunque actualmente juega sus partidos en Boadilla del Monte, que fue fundado en 2002 bajo la denominación de Balonmano Carabanchel, que actualmente juega en la División de Honor Plata.

Organigrama deportivo

Jugadores

Traspasos 

Traspasos para la temporada 2022–23
Altas
  Roberto del Olmo (LD) al ( BM Aguilas)

Bajas
  Marcos Aguilella (ED) al ( BM Sinfín)
  Adrià Cumplido (LD)

Cuerpo técnico 

 Entrenador: Javier Gimeno 
 Ayte Entrenador: Jacob Gómez 
 Oficial: Julio Guitart 
 Oficial: Alberto Pastor

Referencias 

Clubes de balonmano de la Comunidad de Madrid